La Meuse est le titre de deux journaux :
La Meuse, quotidien belge fondé en 1856 ;
La Meuse, journal belge clandestin pendant l'Occupation allemande reprenant le titre du précédent qui ne paraissait plus.

Voir aussi